Buli jezik može označavati:
Buli (južnohalmaherski jezik), austronezijski jezik na Molucima. 
Buli (gur jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Gane